Богусский:
 Богусский (Богуский), Леон Вильгельмович — архитектор-строитель.
 Богусский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.

См. также 
 Богуский